Boavida ist der Familienname folgender Personen:

 Madalena Boavida, osttimoresische Finanzpolitikerin und Mitglied der Zentralbank
 Matías Boavida (* 1968), osttimoresischer Politiker und Hochschullehrer
 Olegario Boavida (* 1994), osttimoresischer Fußballspieler